Lochham ist der Ortsname von

 Lochham (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Lochham (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Lochham (Gräfelfing), Ortsteil der Gemeinde Gräfelfing, Landkreis München, Bayern
 Lochham (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern